St. Stephens steht für:

 St. Stephens (Alabama), USA
 zahlreiche Kirchen, siehe Sankt Stefan #Stephanskirche

Siehe auch: 
 St. Stephen
 Sankt Stefan – dort auch zu anderen Sprachen